Sarniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
 Sarniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim
 Sarniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie olewskim
 Sarniwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie romanowskim